PEE ou Pee peuvent désigner :
 Uriner en anglais ;

Sigle ou acronyme 
 Plan d'épargne d'entreprise.
 Poste d'expansion économique, l'ancien nom des Missions économiques.
 Pochonbo Electronic Ensemble, un orchestre nord-coréen.

Divers 

Pee est le  et dernier épisode de la saison 13 de la série télévisée South Park.
Acronyme
Homonymie d'acronyme